Hoferbach ist ein Gewässername:

 Hoferbach (Dorfbach), linker Zufluss des Dorfbachs bei Hof, Gemeinde Herrliberg, Bezirk Meilen, Kanton Zürich
 Hoferbach (Große Ohe), rechter Zufluss der Großen Ohe bei der Stadlmühle von Markt Schönberg, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Hoferbach, Abschnittsname des Mooswisenbach (zum Aspibach im Einzugsgebiet der Thur) um Wagerswil, Gemeinde Wigoltingen, Bezirk Weinfelden, Kanton Thurgau
 Hoferbach (Steuerbach), rechter Zufluss des Steuerbachs (zum Gerbach, zum Appelbach) beim Unter-Gerbacherhof, Gemeinde Ruppertsecken, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Höferbach